Леонтьево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Леонтьево — деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Молдавия 
 Леунтя (Леонтьево) — село в Каушанском районе Молдавии.

Россия 
 Леонтьево — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Леонтьево — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Леонтьево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Леонтьево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Леонтьево — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Леонтьево — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Леонтьево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Леонтьево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Леонтьево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Леонтьево — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Леонтьево — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Леонтьево — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Леонтьево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Леонтьево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Леонтьево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Леонтьево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Леонтьево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Леонтьево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Леонтьево — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Леонтьево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Леонтьево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Леонтьево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
Леонтьев